Штолпе може бити:

 Штолпе (Мекленбург), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Пархим.
 Штолпе (Холштајн), општина у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн у округу Плен.
 Штолпе (Пене), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Остфорпомерн.